Пара Арно Клеман / Себастьян Грожан — победители соревнований.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Максим Мирный (Полуфинал)
  Йонас Бьоркман /  Тодд Вудбридж (Первый раунд)
  Уэйн Артурс /  Пол Хенли (Четвертьфинал)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Полуфинал)
  Мартин Дамм /  Цирил Сук (Четвертьфинал)
  Леандер Паес /  Давид Рикл (Первый раунд)
  Мартин Родригес /  Мариано Худ (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Pacific Life Open 2004